Приютное — название населённых пунктов:

Россия 
 Приютное — село в Приютненском районе Калмыкии.
 Приютное — исчезнувшее село в Раздольненском районе Крыма.
 Приютное — село в Тоцком районе Оренбургской области.

Украина 
 Приютное — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.

См. также 

 Большое Приютное
 Малое Приютное